Sarolangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Sarolangun, kabupaten, Jambi, 
 Kecamatan Sarolangun, distrikt, Jambi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar